Gautam steht für:

 Gautam (Bildhauer) (Herbert Kleinbruckner; * 1949), deutscher Bildhauer

Gautam ist der Familienname folgender Personen:

 Michaela Gautam (* 1987), tschechische Unternehmerin

Siehe auch:
 Gautam Buddha Nagar, Distrikt im Bundesstaat Uttar Pradesh, Indien
 Gautam Buddha International Airport, Flughafen in Nepal
 Gautama